Piet den Boer (entomoloog) (1926-2016), een Nederlands entomoloog
 Piet den Boer (voetballer) (1958), een Nederlands voetballer